Ричард Тейлър може да се отнася за:
 Ричард Тейлър (издател), британски издател
 Ричард Тейлър (физик) (1929–2018), канадски физик
 Ричард Тейлър (икономист) (р. 1945), американски икономист